Hulsbeek (België), een gehucht in de Belgische gemeente Geetbets
Hulsbeek (Nederland), een plaats in de Nederlandse gemeente Land van Cuijk
Het Hulsbeek, een recreatiegebied bij Oldenzaal